Арнесен — фамилия. Носители:

 Арнесен, Франк (род. 1956) — датский футболист.
 Арнесен, Эмили (1867—1928) — норвежский зоолог.